La Legión 501 es un regimiento militar ficticio, perteneciente al universo de Star Wars.Esta división se caracterizaba por el peculiar color del azul , cual lo llevaban en sus armaduras los clones.

Papel en la historia 

La Legión 501 era un grupo de élite de Clone Troopers/soldados clon, quienes irrumpieron en el Templo Jedi junto a Darth Vader. Se caracterizan por las marcas azules en su armadura. Uno de sus más grandes líderes fue el afamado Capitán Rex el cual llevaba además de las franjas azules un casco personalizado.  Como todos los soldados clon, nacieron en Kamino por el proceso de clonación humana, pero no terminaron su entrenamiento en Kamino sino en Coruscant, controlados por Palpatine y un grupo muy próximo a él. Que se sepa, esta es la única legión en la que algunos de sus soldados evitaron ejecutar la orden 66, gracias a Fives y Tup, este último tuvo una mal función del chip, la cual fue extraída de manera furtiva por Fives, quien también se extrajo a él mismo el chip, y gracias al cual Rex y dos soldados fueron conscientes del chip que ejecutaba la orden anti-jedi. 

Después de la batalla de Geonosis, fueron reconocidos por su astucia en el arte de la guerra, participando en múltiples batallas de las Guerras Clon, siendo las más destacadas las de Mygeeto, donde proporcionaron apoyo temporal a Ki-Adi Mundi para atacar una fábrica, que de hecho el Canciller quería para crear un superláser (que el Emperador emplearía para las Estrellas de la Muerte y el Eclipse); la de Felucia, donde se enfrentaron a temibles Acklay y ayudaron a Aayla Secura; la de Kashyyyk, donde ayudaron al Comandante Gree a mantener las defensas hasta la llegada de Yoda; y en la de Utapau, ayudando a Obi-Wan Kenobi y al Comandante Cody a luchar contra el General Grievous.

Los últimos días de guerra fueron llevados al complejo a Coruscant. Fueron los encargados de ejecutar la Orden 66 en el Templo Jedi, la llamada Operación "Caída del Caballero". La primera de sus misiones al mando de Lord Vader.

Después de la caída de la República, fueron asignados a Darth Vader, llegando incluso a salvarle de una emboscada Jedi que le fue tendida. El líder de esta legión es el Comandante Appo y, tras su muerte, el Comandante Bow.

Conservando aún su característico color azul en las armaduras, la legión 501, ahora con el nuevo uniforme de Stormtroopers, fue mandada de nuevo al planeta Kashyyyk para someter a los guerreros wookiees que se oponían al Imperio Galáctico recién formado, pero días más tarde muchos miembros de la legión fueron asesinados por un Jedi escurridizo el cual escapo de la Orden 66 y quien se proclama ser el defensor de los habitantes de Kashyyk y la paz del planeta, los espías de la 501 al observar sus bajas catastróficas deciden informar al Emperador sobre tal hecho y la supervivencia del Jedi, así Darth Sidious envía a Darth Vader a eliminar al Jedi.

Al llegar al planeta, Darth Vader debe tomar cartas en el asunto rápidamente puesto que el ejército de la 501 tuvo importantes bajas, tras ocupar sus poderes del lado oscuro Vader se abre paso por el frente de batalla con ayuda de su Comandante Stormtrooper y parte de la legión 501, al observar que no había más opción el Jedi se muestra ante Vader diciendo que lo derrotará y terminara con las ambiciones del Imperio, Vader y el Jedi de nombre Kento Marek luchan incansablemente pero, Vader derrota fácilmente a Kento logrando arrebatarle el sable de luz y arrojándolo lejos, sin más Vader decide acabar de una vez con la vida del Jedi bribón pero a distancia de hacerlo Marek es salvado por su pequeño hijo Galen quien arrebata a Vader de sus manos su sable de luz, sin más usando la estrangulación Vader asesina a Kento y observa miedo en el pequeño niño por un pequeño instante, Vader duda pensando en un futuro prometedor para el hijo del jedi caído, pero miembros del legión 501 y su Comandante llegan donde Vader, estos deciden bajar de su LA-AT Imperial al observar al pequeño amenazante contra su General, el Comandante Stormtrooper dice a Vader que se aleje para asesinar al pequeño Galen, el niño no sabe que hacer mientras los Stormtroopers le apuntan, Vader termina de pensar y decide salvar la vida del niño asesinando uno a uno a los miembros de la legión 501 que atentaron contra el que sería su próximo aprendiz secreto, Starkiller.

Posteriormente la legión adoptó el característico color blanco de los soldados del Imperio dejando atrás el azul que los identificó en las Guerras Clónicas como héroes. Más tarde al ser informados que la Reina de Naboo, no conforme con el nuevo Imperio formaba un grupo de resistencia con Jedi sobrevivientes, la 501 fue enviada a eliminar a la Reina Apailana y aun con un peso mayor de poner orden en Naboo, ya que este es el planeta natal del Emperador. La campaña tuvo éxito y así empezó el nombre que caracterizó a los Stormtroopers de la legión 501, "El Puño de Vader". 

También fueron a Mustafar a eliminar a Gizor Dellso, un geonosiano que quería resucitar una antigua fábrica de droides. Más alarmante fue una rebelión de clones causada por los habitantes de Kamino. En esta batalla fueron liderados por Boba Fett, ya que él conocía las instalaciones de los clonadores. Después de estas batallas, fueron asignados a la protección de la Estrella de la Muerte.

Años más tarde la legión al igual que todo el Imperio supo de la existencia de Starkiller por medio de espías Imperiales, gracias al aprendiz secreto de Vader la legión dejó de ser enviada a planetas como Felucia a asesinar a la última miembro del consejo Jedi, Shaak Ti, o a Raxus Prime a aniquilar a Kazdan Paratus un Jedi que escapo de la operación "Caída del Caballero", muchos fueron los conflictos que llevaron a Starkiller a construir las bases de la Rebelión, al final de este conflicto, Vader con la 501 visitó el planeta de Corellia donde los fundadores decidieron iniciar la Rebelión, así Vader enfrenta a Galen Marek dejándolo fuera de batalla mientras la 501 toma como prisioneros a Rahm Kota, Bail Organa y a sus compañeros senadores llevándolos a la Estrella de la Muerte para ser juzgados por Palpatine. 

Starkiller habiendo sido rescatado por Juno Eclipse decide ir a la masiva estación espacial, dentro de esta, la 501 a cargo de la protección sufre bajas puesto que Starkiller se abre paso para lograr el rescate hasta llegar al observatorio del Emperador, al final sin poder detener al intruso, la 501 recibe información que el Jedi invasor logró llegar hasta Vader y el Emperador, sin más un grupo de Stormtroopers decide ir a ayudar a Vader y eliminar al invasor en el cuarto del observatorio, la legión logra llegar y encuentran al Emperador y a Starkiller luchando, los prisioneros escapan y con un Vader maltrecho por la batalla que libró contra su aprendiz la 501 decide tomar la acción de detener y aniquilar a los recién liberados cautivos pero su intento fue en vano ya que tras desatar el poder interno de la Fuerza Starkiller asesina a los miembros de la legión 501 logrando salvar a sus amigos de una muerte a manos del Imperio.

Años más tarde durante el inicio de la Guerra, los rebeldes prisioneros de la Estrella de la Muerte se fugaron y los soldados tuvieron que enfrentarse contra los numerosos cautivos que albergaba la estación de combate. No fue fácil pues eran liderados por un Padawan Jedi que sin embargo consiguieron eliminar. Sin embargo, unos falsos planos, que ellos creyeron verdaderos, fueron transmitidos. Vader, como represalia, les obligó a perseguirlos. Los auténticos planos, en realidad, habían sido robados por Kyle Katarn.

Al llegar a Polis Massa, la 501 se enfrentó a una de las batallas más duras a las que jamás se habían enfrentado. Allí descubrieron que los planos que habían perseguido eran falsos. Pero al menos descubrieron donde se encontraban realmente. El Tantive IV, una nave de Alderaan que transportaba a la Princesa Leia, llevaba los auténticos planos de la estación. El asalto de la 501 a la corbeta es la secuencia que abre la película Una nueva esperanza.

Tuvieron muchas misiones importantes a lo largo de la Guerra Civil Galáctica, destacando la gloriosa Batalla de Hoth, en la que, de nuevo bajo el mando de su líder y del General Veers, causaron una de las mayores derrotas de la Rebelión. Sin embargo, en esos momentos la Legión estaba muy diezmada, porque dos tercios fueron destruidos con la Estrella de la Muerte en la batalla de Yavin. La Legión 501 pertenecía a la gran flota de Vader, el Escuadrón de la Muerte.

Después de la batalla de Endor la Legión 501 fue disuelta, ya que el Emperador Palpatine y Darth Vader habían muerto.

Se sabe que el Gran Almirante Thrawn llamó a sus tropas Legión 501, en honor a las tropas que pelearon en todas esas épocas. Sin embargo el ejército del Almirante no estaba compuesto por clones, sino por una biodiversidad de especies empezadas a crear después de la rebelión de Kamino para evitar que los kaminianos siguieran utilizando el mismo ADN de Jango Fett.

Organización de fanes 

La Legión 501 se corresponde en el mundo real con una organización de fanes que se dedica a producir réplicas lo más exactas posibles de los uniformes de las tropas de asalto imperiales y a vestirse con estas armaduras para participar en las convenciones de fanes, eventos oficiales para Lucasfilms, visitar hospitales infantiles y ayudar en la recaudación de fondos benéficos para ayudar a niños con problemas de salud.

Fundada por Albin Johnson y Tom Crews en 1997, el grupo cuenta con más de 7000 miembros en 30 países diferentes (a fecha de 2014). El presidente honorífico del grupo es David Prowse, el actor que interpretó a Darth Vader en la trilogía original, aunque su voz fue reemplazada por la del actor James Earl Jones.

Las armaduras de soldados de asalto son construidas por los fanes mismos, utilizando polivinilo o fibra de vidrio. Debido a que los trajes llevados por la Legión 501 no son productos de merchandising oficial de Lucasfilm, George Lucas ha demandado en ocasiones a aquellos fanes que han comprado o vendido armaduras de este tipo. Sin embargo, Lucasfilm ha tolerado oficialmente el uso de estos uniformes en convenciones de fanes siempre que los participantes no reciban compensación económica por sus apariciones y que representen a la franquicia de modo positivo y respetuoso. En el año 2005, George Lucas aceptó ser miembro honorario del grupo.

En tributo a la lealtad de estos fanes, la legión de tropas clon que Darth Vader conduce al Templo Jedi en la película La venganza de los Sith es denominada 501.

Un dato curioso es que en el videojuego "Star Wars BattleFront II" algunos soldados de la 501 fueron miembros de otros batallones. En este videojuego, el protagonista es un soldado de la Legión 501 en el "auge del imperio".

El 1 de enero de 2007, 200 soldados de la Legión 501 de todo el mundo denominados como "the international 501st marching squadron" procedentes de 22 países y 36 estados norteamericanos, fueron invitados por George Lucas a participar en la edición 118 del Desfile del Torneo de las Rosas "Tournament of Roses Parade", un desfile tradicional que se celebra todos los años en Pasadena, California. Bajo el título Nuestra Buena Naturaleza "Our Good Nature", las tropas del puño de Vader recorrieron cerca de 9 kilómetros a un ritmo frenético y sin perder el paso, acompañadas por la banda de música "Grambling State University Tiger Marching Band" de Luisiana, que uniformados como oficiales imperiales y bailarinas Twi´leks interpretaron las melódias tradicionales de la saga, junto a dos impresionantes carrozas decoradas con pétalos de rosas, hojas y flores de todos los colores que representaban el bosque de Endor, con sus ewoks, C3-PO y R2-D2 o Chewbacca y el Palacio de Naboo en el que pudimos ver a la princesa Amidala con el traje original de la película de los archivos de Lucasfilms, como dato curioso, en el partido de Fútbol Americano, los Troyanos de USC (Universidad en la que estudiara George Lucas) venció 49-17 a Illinois.

George Lucas en persona dio la bienvenida a los troopers de todo el mundo y les acompañó durante los ensayos, de lo que pretendía ser la apertura del 30 Aniversario de Star Wars. El Desfile de las Rosas ha sido el evento más importante en el que ha participado la Legión 501 hasta la fecha, desfilar para George Lucas, quien a su vez fue el Grand Marshall del desfile.

La 501 acostumbra a participar en actos públicos con fines solidarios.

Referencias

Enlaces externos 
http://501stargentina.com.ar/garrison_list.php
 Sitio de la Legión 501 (en inglés)
 Sitio de la Legión 501 en España - Spanish Garrison (en español)
 Sitio de la Legión 501 - Garrison México (en español)
 Noticia de starwars.com que explica lo que es (en inglés)
 Sitio de la Legión 501st en Venezuela (en español)

Organizaciones de Star Wars